Le Jorat, région du Canton de Vaud en Suisse;
Jorat-Menthue, commune du canton de Vaud située dans le Jorat;
Jorat-Mézières, commune du canton de Vaud située dans le Jorat;
Corcelles-le-Jorat, commune du canton de Vaud située dans le Jorat;
Peney-le-Jorat, localité du canton de Vaud située dans la commune de Jorat-Menthue.